Belarussische Sozialdemokratische Partei steht für folgende Parteien:

 Belarussische Sozialdemokratische Hramada, BSDH
 Belarussische Sozialdemokratische Partei (Hramada), BSDP (H)
 Belarussische Sozialdemokratische Partei (Narodnaja Hramada), BSDP (NH)
 Sozialdemokratische Partei der Volkseintracht, SDPVE

Siehe auch:
 Belarussische Sozialistische Hramada